Blatnik je lahko:

 Blatnik (avtomobil) - del vozila
 Blatnik (priimek) - priimek
 blatnik (rod), latinsko Nuphar - rod rastlin iz družine lokvanjevk
 rumeni blatnik, vrsta blatnika

Naselje:
 Blatnik pri Črmošnjicah
 Blatnik pri Črnomlju

Vodotok:
Blatnik, potok na Gorenjskem